Sammelplatz ist die Bezeichnung für
 Sammelplatz AI, einen Ort im Schweizer Kanton Appenzell Innerrhoden
 einen Punkt, an dem sich im Brand- oder Schadensfall alle Personen aus einem Gebäude sammeln sollen – siehe Sammelplatz (Brandschutz)

Siehe auch:
 Sammelstelle